Ingrandes-Le Fresne sur Loire ist eine Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im französischen Département Maine-et-Loire.

Geographie 
Ingrandes-Le Fresne sur Loire liegt etwa 28 Kilometer westsüdwestlich von Angers an der Loire. Umgeben wird die Gemeinde von den Nachbargemeinden Saint-Sigismond im Norden, Champtocé-sur-Loire im Osten, Le Mesnil-en-Vallée im Süden, Montrelais im Westen sowie La Chapelle-Saint-Sauveur im Nordwesten.

Geschichte 
Sie entstand durch ein Dekret als Commune nouvelle zum 1. Januar 2016, indem die bisherigen Gemeinden Ingrandes und Le Fresne-sur-Loire zusammengelegt wurden.

Gliederung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche in Le Fresne-sur-Loire
 Schloss La Fresnaie

Einzelnachweise

Weblinks 

 Monuments historiques (Objekte) in Ingrandes in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums
 Monuments historiques (Objekte) in Le Fresne-sur-Loire sur Loire in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

Ort in Pays de la Loire
Ort an der Loire
Gemeindegründung 2016